Lieskovec kan verwijzen naar de volgende Slowaakse gemeenten:
 Lieskovec (okres Humenné)
 Lieskovec (okres Zvolen)